Callao – miasto portowe w Peru, w regionie Callao, w prowincji Callao

Miejscowości w USA:
 Callao – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
Gminy w USA:
 Callao (ang. Callao Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
Stacje metra:

 Callao – stacja metra w Buenos Aires
 Callao – stacja metra w Madrycie